Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 972-es, továbbá 972B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

972-es busz (Budapest)
972B busz (Budapest)